I-45:
 I-45 — межштатная автомагистраль в штате Техас, США
 I-45 (подводная лодка) — подводная лодка Японии во Второй мировой войне.